XIX Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1995 odbyły się w Holandii między 23 września a 1 października 1995 roku. Mecze rozgrywane były w Arnhem oraz w Groningen. 

Tytuł przed dwoma laty wywalczyła reprezentacja Rosji. Mistrzostwo zdobyła reprezentacja Holandii pokonując w finale reprezentację Chorwacji.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do półfinałów. Zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą  zajmując miejsca 5-8. Zespoły z obu grup z 5 oraz 6 miejsc bez dodatkowych meczów zajęły ostatecznie miejsca 9-10 oraz 11-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1995 w piłce siatkowej
1995 w Holandii
Piłka siatkowa w Holandii
Arnhem
Sport w Groningen